Рэ́йчел Хо́ллидей (; ) — шотландская и британская кёрлингистка.

В составе женской сборной Великобритании участница зимних Универсиад 2015 и 2017.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015 | FISU
 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2017 | FISU
 Rachael Halliday - British Universities & Colleges Sport (команда для Универсиады-2015)
 Rachael Halliday - British Universities & Colleges Sport (команда для Универсиады-2017)
 The Roaring Game Blog (публикации со словосочетанием «Rachael Halliday»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты Великобритании